Genga bezeichnet:

 Bartolomeo Genga, italienischer Maler, Architekt und Bildhauer
 Girolamo Genga, italienischer Maler des 16. Jahrhunderts
 Genga (Marken), ein Ort in Italien in der Provinz Ancona
 Hänga (deutsch Genga), Dorf auf der estnischen Insel Saaremaa